Lei může být:
 množné číslo označení pro rumunskou měnu Leu
 Lei (věnec) – havajský květinový věnec
 Lei (příjmení) – čínské příjmení
 Lei (Itálie) – obec na Sardínii

Zkratka LEI může označovat:
 Legal Entity Identifier – identifikátor obchodní společnosti
 LEI – IATA kód Letiště Almería
 Leicestershire – anglické hrabství